

Prénoms 
 Joice Cristina de Souza Rodrigues (1986-), joueuse brésilienne de basket-ball.
 Joice Heth (1756-1836), une esclave Afro-Américaine.
 Joice Maduaka (1973-), athlète britannique pratiquant le sprint.
 Joice Mujuru (1955-), une femme politique zimbabwéenne.

Toponyme 
 Joice, une ville, du comté de Worth en Iowa, aux États-Unis.

Autre 
 , un véhicule du constructeur Kia Motors.

Homonymie de prénom